Марк Га́вий ():
 Марк Гавий Корнелий Цетег – римский политический деятель второй половины II века.
 Марк Гавий Орфит, консул (165).
 Марк Габий (или Гавий) Апиций – полулегендарный древнеримский гурман